Aucoin oder AuCoin ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Aucoin (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Bill Aucoin (1943–2010), US-amerikanischer Manager
 Joseph Aucoin (* 1957), US-amerikanischer Vizeadmiral der United States Navy
 Keith Aucoin (* 1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kelly AuCoin (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Les AuCoin (* 1942), US-amerikanischer Politiker (Oregon)
 Matthew Aucoin (* 1990), US-amerikanischer Komponist, Pianist, Dirigent und Autor
 Phil Aucoin (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler